QRN est un code qui signifie « Êtes-vous troublé par des parasites ? » selon le code Q. 
En usage radioamateur, il signifie simplement « parasites » (par opposition au QRM : interférences, brouillages).

 Un album de bande dessinée de la série Spirou et Fantasio mettant en scène un radioamateur est titré QRN sur Bretzelburg (1961-1963).

Code Q